El término zorzal puede referirse a diferentes pájaros (aves del orden Passeriformes):

 Zorzal, nombre común de algunos miembros del género Turdus, de la familia Turdidae.
 Turdus pilaris o zorzal real.
 Turdus falcklandii o zorzal patagónico.
 Turdus philomelos o zorzal común.
 Turdus migratorius o zorzal migratorio.
 Turdus plumbeus, zorzal real o zorzal de patas coloradas.
 Turdus rufiventris, zorzal colorado o chalchalero.
 Turdus chiguanco, zorzal chiguanco
 Zorzal maculado (Hylocichla mustelina), única especie del género Hylocichla, también de la familia Turdidae.

El zorzal criollo es el apodo de Carlos Gardel.